Амитай Этциони (, ; род. 4 января 1929, Кёльн, Германия; имя при рождении Вернер Фальк ()) — американский , который известен своими работами в области социологии организации, социоэкономики, коммунитаризма, социальной и политической философии, теории международных отношений (формирования новой глобальной архитектуры). Он был одним из основателей коммунитарных движений в начале 1990-х годов, а также основателем коммунитарных сетей для распространения идей движения.

Биография

До окончания университета 
Амитай Этциони родился в Кёльне в 1929 году. Его семья бежала в подмандатную Палестину в 1930-е годы. Этциони закончил Еврейский университет в Иерусалиме (бакалавриат в 1954 году, магистратура — в 1956 году). Там среди его преподавателей был Мартин Бубер. В 1958 году получил степень PhD по социологии в Калифорнийском университете в Беркли.

После окончания университета 
20 лет (1958-78) был профессором социологии Колумбийского университета, заведовал кафедрой. Работал в Брукингсовском институте (в 1978) и в 1979—1980 гг. — старшим советником Белого Дома. В 1980 году он был назначен первым университетским профессором Университета Джорджа Вашингтона, где является директором Института изучения коммунитарной политики. Этциони был президентом Американской социологической ассоциации в 1994-95, В 1989 году им было основано Общество социально-экономических исследований, в 1993 году — неправительственная организация «Коммунитарные сети» (Communitarian Network). С 1993 года он является основателем и редактором ежеквартального журнала «The Responsive Community». В его работах подчеркивается значимость для всех обществ тщательного выстраивания баланса между правами и обязанностями, самостоятельностью и порядком. Является также действительным членом Американской академии наук и искусств.

Личная жизнь 
Профессор Этциони женат третьим браком и имеет двух сыновей от первого брака и трёх от второго. Живет в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия.

Научная деятельность 
Амитай Этциони ввёл в оборот термин макджоб (McJob) в своей статье «McJobs вредны для детей». Этим термином обозначается низкооплачиваемая бесперспективная работа, без шансов сделать карьеру, преимущественно в сетях быстрого питания.

Библиография 
 Новая глобальная архитектура: механизмы перехода // 3 апреля 2009, Bilingua, Публичные лекции «Полит.ру».

На английском 
 A Comparative Analysis of Complex Organizations. — Glencoe, Ill: Free Press, 1961.
 Modern Organizations. — Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964.
 Winning Without War. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1964.
 Победа без войны. — М. : Прогресс, 1965. — 227, [2] с. — Рассылается по специальному списку
 The Moon-Doggle: Domestic and International Implications of the Space Race. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1964.
 Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Forces. — : Holt, Rinehart and Winston, 1965.
 The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes. — : Free Press, 1968. — ISBN 0029095905.
 Genetic Fix: the Next Technological Revolution. — : Macmillan Publishing Co., Inc., 1973. — ISBN 0060904283.
 An Immodest Agenda: Rebuilding America Before the 21st Century. — : McGraw-Hill Co., 1983. — ISBN 0070197237.
 Capital Corruption: the New Attack on American Democracy. — : Harcourt Brace Jovanovich, 1984. — ISBN 0151154694.
 The Moral Dimension: Toward a New Economics. — : The Free Press, 1988. — ISBN 0029099005.
 The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda. — : Crown Publishers, Inc., 1993. — ISBN 0517592770.
 The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society. — : Basic Books, 1997. — ISBN 0465052975.
 The Limits of Privacy. — , NY: Basic Books, 1999. — ISBN 046504090X.
 The Monochrome Society. — Princeton: Princeton University Press, 2001. — ISBN 0691070903.
 Political Unification Revisited: On Building Supernational Communities. — Lexington Books, 2001. — ISBN 0739102729.
 Next: The Road to the Good Society. New York: Basic Books, 2001. — ISBN 0465020909.
 My Brother’s Keeper: A Memoir and a Message. — Rowman & Littlefield, 2003. — ISBN 0742521583.
 How Patriotic is the Patriot Act? — : Routledge, 2004. — ISBN 0415950473.
 From Empire to Community. — : Palgrave Macmillan, 2004. — ISBN 0300108575.
 От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2004. — XLI, 342 с. — ISBN 5-86218-460-0
 Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy. — New Haven: Yale University Press, 2007. — ISBN 9780300108576.

Литература 
 
  Etzioni zur Einführung. Hamb., 2001;
 Sciulli D. Etzioni’s critical functionalism: communitarian origins and principles. Leiden, 2011.

Ссылки 
 Личный сайт Амитая Этциони
 Личный блог
 Теоретики и практики Москвы
 МГИМО. Визиты
 Эксперт онлайн 2.0
 Новая постиндустриальная волна на Западе
 Социология
 Полит.ру
 Критика коммунитаризма

Преподаватели Университета Джорджа Вашингтона
Преподаватели Школы международных отношений (Университет Джорджа Вашингтона)
Доктора философии по социологии
Профессора Колумбийского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Президенты Американской социологической ассоциации
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии